Дудаш () — українське та угорське прізвище.

 Гавриїл Дудаш (1905—?) — студент греко-католицької Львівської Богословської семінарії, який прибув з Югославії
 Золтан Дудаш (1933—1989) — угорський футболіст. У складі збірної Угорщини на літніх Олімпійських іграх 1960 року виграв бронзову медаль.
 Дьюла Дудаш (1902—1956) — угорський футболіст, грав на позиції захисника за клуби «Кішпешт», «Уйпешт», національну збірну Угорщини.
 Йожеф Дудаш (1912—1957) — румунський та угорський політичний активіст, радикальний учасник Угорської революції 1956 року.
 Міклош Дудаш (1902—1972) — єпископ Гайдудорозької єпархії Угорської греко-католицької церкви, апостольський адміністратор Мішкольца.

Примітки 

Угорські прізвища